Geiger (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Comptador Geiger, detector de partícules que permet mesurar els nivells de radiació ionitzant 
 Tub Geiger-Müller, instrument de mesura per al registre de la radiació ionitzant, que s'utilitza en un comptador Geiger 
 Biografies:
 Alain Geiger, futbolista suís de la dècada de 1980 i entrenador 
 Hans Geiger (Neustadt an der Weinstraße, Imperi Alemany, 1882 - Potsdam, 1945), físic alemany que va desenvolupar el comptador Geiger
 Herman Geiger-Torel o Hermann Geiger (Frankfurt, Alemanya, 1907 - Toronto, Canadà, 1976), director d'òpera canadenc
 John Geiger (Filadèlfia, Pennsilvània, 1873 – 1959), remer estatunidenc 
 Mark Geiger (Beachwood, Nova Jersey, 1974), àrbitre de futbol de la Professional Referee Organization dels Estats Units 
 Rudolf Geiger (Erlangen, 1894 - Munic, 1981), meteoròleg i climatòleg alemany